Prinsesse Ingeborg af Danmark (Ingeborg Charlotte Caroline Frederikke Louise født 2. august 1878 i København, død 12. marts 1958 i Stockholm) var født prinsesse af Danmark, og blev svensk-norsk prinsesse og hertuginde af Västergötland. Hun var mor til Norges kronprinsesse Märtha.

Biografi

Fødsel og opvækst 

Prinsesse Ingeborg blev født den 2. august 1878 på sine forældres sommerresidens Charlottenlund Slot nord for København i sin bedstefar Kong Christian 9.'s regeringstid. Hun var det femte barn og den anden datter af Kronprins Frederik (den senere Frederik 8.) og Kronprinsesse Louise af Danmark (den senere Dronning Louise). Hendes far var den ældste søn af Kong Christian 9. og Dronning Louise af Danmark, mens hendes mor var den eneste datter af Kong Karl 15. og Dronning Louise af Sverige og Norge. Hun blev døbt med navnene Ingeborg Charlotte Caroline Frederikke Louise og var kendt som Prinsesse Ingeborg.

Prinsesse Ingeborg havde to ældre brødre, Christian (den senere Christian 10. af Danmark), Carl (den senere Haakon 7. af Norge) og fem øvrige søskende. Prinsesse Ingeborg voksede op med sine søskende i forældrenes residens i Frederik VIII's Palæ på Amalienborg Slot og i sommerresidensen Charlottenlund Slot ved Øresund nord for København. Kronprinsparrets børn blev opdraget af deres mor, hvad der var usædvanligt for tiden, hvor opdragelsen af kongelige børn som regel blev varetaget af guvernanter.

Ægteskab 
27. august 1897 blev prinsesse Ingeborg viet til prins Carl af Sverige, hertug af Västergötland, i Christiansborg Slotskirke i København. De fik fire børn:
 Prinsesse Margaretha, senere prinsesse af Danmark (1899-1977) (gift med prins Aksel) 
 Prinsesse Märtha, senere kronprinsesse af Norge (1901-1954)
 Prinsesse Astrid, senere dronning af Belgien (1905-1935)
 Prins Carl, hertug af Östergötland, senere prins Bernadotte (en belgisk titel) (1911-2003)

Senere liv 
Prinsesse Ingeborg og prins Carl boede i mange år på Djurgården i Stockholm, og hver sommer boede de på feriestedet Fridhem, hvor børnebørnene fra Norge, Belgien og Danmark kunne lege sammen under opsyn af bedsteforældrene.

Prinsesse Ingeborg overlevede to af sine børn, Astrid og Märtha, og var en god støtte for familien ved begge dødsfald. Sorgen var derfor stor, da Ingeborg selv sov stille ind i 1958, 79 år gammel.

Titler, prædikater og æresbevisninger

Titler og prædikater fra fødsel til død 
 2. august 1878 – 27. august 1897: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Ingeborg af Danmark
 27. august 1897 – 12. marts 1958: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Ingeborg af Sverige, Hertuginde af Västergötland

Dekorationer

Udenlandske dekorationer
 : Ridder af Serafimerordenen (S.Sph.)  (1952)

Referencer

Litteratur

Eksterne henvisninger 

Prinsesser fra Danmark
Prinsesser fra Sverige
Huset Glücksburg
Personer fra Charlottenlund